Врело може да се отнася за:

 Врело, село в Община Момчилград, област Кърджали, България;
 Врело, голяма пещера в Северна Македония;
 Врело, село в Община Алексинац, Нишавски окръг, Сърбия;
 Врело, село в Община Бабушница, Пиротски окръг, Сърбия;
 Врело, село в Община Уб, Колубарски окръг, Сърбия;
 Врело, река в Златиборски окръг, Сърбия;
 Врело, село в Община Шековичи, Република Сръбска;
 Врелото, пещера във Витоша, България.